Ferruccio Zambonini
 Gualtiero Zambonini